Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BNP Paribas Open 2023 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 6. und 7. März 2023 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2023